Енчепінг (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Енчепінг — місто у Швеції, у лені Уппсала.